McClure peut désigner :

Patronyme 

 Ava et Alexis McClure (2013-), jumelles personnalités de Youtube ;
 Brett McClure (né en 1981), gymnaste artistique américain ;
 Bryton McClure (né en 1986), acteur et chanteur américain ;
 Darrell McClure (1903-1987), dessinateur et illustrateur américain ;
 Doug McClure (1935-1995), acteur américain ;
 James Howe McClure (1939-2006), écrivain britannique ;
 James McClure (1916-2005), joueur de tennis de table américain ;
 Kandyse McClure (née en 1980), actrice canadienne d'origine sud-africaine ;
 Marc McClure (né en 1957), acteur américain ;
 Michael McClure (1932-2020), poète, essayiste et dramaturge américain ;
 Reid McClure (né en 1995), coureur cycliste canadien ;
 Richard McClure (né en 1935), rameur d'aviron canadien ;
 Robert McClure (1807-1873), explorateur irlandais ;
 Tane McClure (née en 1959), actrice et productrice américaine ;
 Steve McClure (né en 1970) un grimpeur britannique ;
 Vicky McClure (1983-), actrice, mannequin et présentatrice de télévision britannique ;
 Wilbert McClure (1938-2020), boxeur américain.

Personnage de fiction 
 Troy McClure, personnage récurrent de la série Les Simpson.
 Jim ou Jimmy McClure : personnage récurrent des aventures de Blueberry. Son nom était graphié Mac Clure dans l'album où il apparaît, Le Cavalier perdu.

Toponyme 

 McClure, village de l'Ohio, aux États-Unis ;
 McClure, village de Pennsylvanie ;
 McClure, un village du comté d'Alexander dans l'Illinois.
 McClure, en Virginie
 McClure en Colombie-Britannique
 Le détroit de McClure, détroit situé au nord du Territoire du Nord-Ouest, au Canada.
 Le col McClure, col de montagne du Colorado, aux États-Unis.